Се́веро-За́падная ко́нная поли́ция — с 1873 по 1920 гг. канадские полицейские силы в Северо-Западных территориях в период их заселения в XIX веке. Предшествовала Королевской канадской конной полиции.

Движение на Запад 

Движение на Запад этой организации было очень важно для установления центральной власти над теми удалёнными территориями вблизи от американской границы (49-й параллели). Если бы оно не было удачным, то заселение задержалось бы на многие годы. К тому же, оно открыло юг Степей для строительства пути трансконтинентальной Тихоокеанской железной дороги, которая иначе прошла бы севернее, по уже известным областям вдоль реки Норт-Саскачеван, проходя через Принс-Альберт (Саскачеван), Батлфорд (Саскачеван) и Эдмонтон. Это достижение позволило поезду пройти ближе к границе, что определило экономические предпосылки сильного американского влияния и основания таких городов, как Брандон (Манитоба), Реджайна (Саскачеван), Мус-Джо, Суифт-Каррент, Медисин-Хат и Калгари.

Первыми действиями отряда по прибытии были надзор за продажей виски и установление соглашений с индейскими племенами. Были учреждены различные должности, и офицеры, занимавшие их, назывались судебными чиновниками, что давало им полномочия проводить судебные заседания по вопросам правонарушений, совершённых на их территории. Эта структура привела к появлению стабильности.

Первая постоянная база, Дивизия Хранилище, была основана на месте первого лагеря 1874 года, то есть на месте современного города Реджайны. База была официально открыта в 1885 году. Дивизия Хранилище служит сегодня тренировочным лагерем, базой и местом совершенствования всех членов КККП. Это единственный образовательный центр для основной подготовки в КККП.

Клондайк 

В 1894 году инспектор СЗКП Чарльз Константин был отправлен в Юкон для надзора за неожиданным притоком туда рудокопов и торговцев алкоголем. В своём отчёте он верно предсказывает золотую лихорадку и советует скорейшее отправление туда контингента СЗКП для обеспечения самостоятельности территории и сбора таможенных пошлин. На следующий год он возвращается на Юкон с двадцатью людьми. Когда в 1898 году начался поток людей в Клондайк, он и его прославленный последователь Сэм Стил (1849—1919; позднее в его честь была названа 5-я по высоте гора Канады) организовали их приём самым цивилизованным в истории образом.

СЗКП не только обеспечивала исполнение законов, но и взимала пошлины, принимая во внимание благосостояние разведчиков. После того как СЗКП не удалось проследить за высадкой горняков в Скагуэе (Аляска), было решено поставить контрольный пункт на вершине перевала Чилкут, ведущего в Юкон. Однако для сохранения спокойствия был допущен некоторый уровень незаконной деятельности — игорное дело и проституция.

Интересно, что в то же время канадский парламент обсуждал роспуск этих полицейских сил и что именно горняки позволили им остаться, придав конной полиции мировую известность.

Изменение полномочий 

До 1903 года деятельность и юрисдикция СЗКП проходят, в основном, около американской границы — в современных канадских Степях. Тогда СЗКП разворачивает свои подразделения и на побережье канадской Арктики. В 1904 году к названию организации добавлено титулование «Королевская» (Royal): Королевская северо-западная конная полиция (Royal North-West Mounted Police) (КСЗКП). В 1905 году она получает юрисдикцию на остальные территории Альберты и Саскачевана. В 1912 году она размещается также в северной части Манитобы. Она остаётся верной своему полувоенному устройству.

После Первой мировой войны СЗКП нуждалась в изменении призыва, так как Канадский запад к тому времени стал скорее зоной ферм, чем индейскими территориями. 1 февраля 1920 года она объединилась с Полицией Доминиона (Dominion Police), чтобы образовать Королевскую канадскую конную полицию. Её новая роль с тех пор стала заключаться в контроле канадских федеральных законов по всей стране: контрабанда, наркотики, антитеррористическая деятельность и т. д., подобно американскому ФБР. За исключением Квебека и Онтарио, она также служит как полицейские силы контроля исполнения закона в сельских зонах.

См. также 
 Конная полиция

В художественной литературе 
 Повесть американского писателя Джеймса Оливера Кервуда «Филипп Стил из Королевской Северо-Западной Конной Полиции» (, 1911).

В кино 
  — режиссёр Дэвид Хартфорд (США, 1920).
 «Клэнси с гор» (Clancy of the Mounted) — телесериал режиссера Рэя Тейлора (США, 1933).
  — режиссер Дэвид Селман (США, 1935).
 «Роз Мари» (Rose-Marie) — режиссер В. С. Ван Дайк (США, 1936).
  (Renfrew of the Royal Mounted) — режиссер Альберт Герман (США, 1937).
  (Outpost of the Mounties) — режиссер Чарльз С. Коулман (США, 1939).
  (River's End) — режиссёр Рэй Энрайт (США, 1940).
  (North West Mounted Police) — режиссер Сесил Б. Демилль (США, 1940).
 «Солдат-пони» (Pony Soldier) — режиссер Джозеф М. Ньюман (США, 1952).
  (Sergeant Preston of the Yukon) — телесериал режиссеров Джорджа Трендла и Фрэна Стрикера (США, 1955-1958).
 «Большой Медведь» (Big Bear) — режиссер Джил Кардинал (Канада, 1998).

Примечания

Ссылки 

Королевская канадская конная полиция
Полиция Канады
Конная полиция